Stokstad ist der Nachname folgender Personen:
 Marilyn Stokstad (1929–2016), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Marte Stokstad (* 1978), norwegische Moderatorin
 Morten Stokstad, norwegischer Moderator
 Ove Stokstad (1939–2018), norwegischer Jazz-Musiker
 Sverre Colbjørnsen Stokstad (1899–1986), norwegischer Politiker
 Trygve Stokstad (1902–1979), norwegischer Boxer